Příjmení Elfman nosí více osobností:

 Bodhi Elfman (* 1969), americký herec
 Danny Elfman (* 1953), americký hudební skladatel, bratr Richarda
 Jenna Elfman (* 1971), americká herečka
 Richard Elfman (* 1949), americký herec, bratr Dannyho